Slow Down (album), een muziekalbum van Keb' Mo' uit 1998

 Slow down (Larry Williams), een nummer van Larry Williams uit 1958, ook opgenomen door The Beatles en Golden Earring
 Slow Down (Shabby Tiger), een nummer van Shabby Tiger uit 1975
 Slow Down (Bobby Valentino), een nummer van Bobby V(alentino) uit 2004
 Slow Down (Intwine), een nummer van Intwine uit 2004
 Slow Down (Selena Gomez), een nummer van Selena Gomez uit 2013
 Slow down (Douwe Bob), een nummer van Douwe Bob uit 2016
 Slow down (Dimitri Vegas & Like Mike en Quintino), een nummer Dimitri Vegas & Like Mike en Quintino in samenwerking met Boef, Ronnie Flex, Ali B en I Am Aisha uit 2018